HHC Haarlem, een voormalig honkbalclub uit Haarlem, het tegenwoordige Sparks Haarlem
 HHC Hardenberg, een voetbalclub uit Hardenberg
 HHC '09, een voetbalclub uit Heusden
 HHCombi, een voetbalclub uit Hijken
 HHC (volleybalclub), een volleybalclub uit Leudal
 Het Humanistisch Historisch Centrum
 Het Hogeland College, een scholengemeenschap in Noord-Groningen